Betizu puede designar:

 Betizu, programa infantil de la Euskal Telebista, televisión autonómica vasca (España). 
 Betizu, raza vacuna autóctona vasca pirenaica.